109-я гвардейская стрелковая Бериславско-Хинганская дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия — воинское соединение РККА, принимавшее участие в Великой Отечественной войне в составе 5-й ударной армии, 28-й армии, 44-й армии, 46-й армии, 53-й армии, 56-й армии.

Полное наименование 
109-я гвардейская стрелковая Бериславско-Хинганская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия

История 
История 109-й гвардейской стрелковой дивизии со дня  создания - 6 июля 1943 года до 8 марта 1944 года,  впервые  подробно проанализирована  и  представлена в научной монографии башкирского историка Багаутдинова Айрата Маратовича "Боевой путь Героя Советского Союза Минигали Губайдуллина". Ценность работы заключается не только в том, что это первое исследование, но и в том, что  историком были изучены документы советских воинских частей и документы немецкого вермахта. Это позволило наиболее  полно  реконструировать хронологию боевых действий  109-й гвардейской стрелковой  дивизии, в составе которой воевал  Минигали Губайдуллин. 

Согласно  исследованию  Багаутдинова А.М., 6 июля 1943 года из 6-й и 9-й гвардейских стрелковых бригад было начато формирование 109-й гвардейской стрелковой дивизии. Сформировано командование полков и батальонов, штаб дивизии, сформированы подразделения. В ночь на 8 июля формируемая 109-я гсд получила пополнение 2500 человек. Согласно немецким данным 10 июля 109-я гсд получила пополнение – 4 батальона из 212-го запасного полка из Кропоткина [21, 8371414]. В 13 часов 14 июля 1943 года 109-я гвардейская стрелковая дивизия  выведена из резерва 56-й армии и вошла в состав 10-го гвардейского стрелкового корпуса.

Награды и почётные наименования 
  Почетное звание «Гвардейская» — присвоено приказом Народного комиссара обороны СССР за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность.
 Почетное наименование «Бериславская» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего № 067 от 23 марта 1944 года в ознаменование одержанной победы и отличие в боях при освобождении города Берислав .
  Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 апреля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях при освобождении города Николаева и проявленные при этом доблесть и мужество.
  Орден Суворова II степени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при освобождении города Одессы и проявленные при этом доблесть и мужество.
 Почетное наименование «Хинганская» — приказом Верховного Главнокомандующего за отличие в боях на Дальнем Востоке при прорыве укреплённых районов, преодолении горного хребта Большой Хинган.

Награды частей дивизии:
 306-й гвардейский стрелковый Белградский Краснознамённыйордена Богдана Хмельницкого полк
 309-й гвардейский стрелковый Краснознаменный орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк
 312-й гвардейский стрелковый Будапештский орденов Кутузова и Александра Невского полк
 246-й гвардейский артиллерийский Белградский орденов Кутузова и Богдана Хмельницкогополк

Состав 
 306-й гвардейский стрелковый полк
 309-й гвардейский стрелковый полк
 312-й гвардейский стрелковый полк
 246-й гвардейский артиллерийский полк
 52-й отдельный гвардейский самоходный артиллерийский дивизион (до 9 августа 1945 года 108-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион)
 105-я отдельная гвардейская разведывательная рота
 116-й отдельный гвардейский сапёрный батальон
 168-й отдельный гвардейский батальон связи (до 5 ноября 1944 года 140 -я отдельная гвардейская рота связи)
 601-й (110-й) отдельный медико-санитарный батальон
 106-я отдельная гвардейская рота химической защиты
 753-я (107-я) автотранспортная рота
 676-я (104-я) полевая хлебопекарня
 712-й (103-й) дивизионный ветеринарный лазарет
 2293-я (-я) полевая почтовая станция
 1224-я полевая касса Государственного банка СССР

Периоды вхождения в состав Действующей армии 
 6 июля 1943 года — 11 мая 1945 года
 9 августа 1945 года — 3 сентября 1945 года

Подчинение

Командиры 
  Балдынов, Илья Васильевич, гвардии генерал-майор, (июль 1943 года — сентябрь 1945 года)

Отличившиеся воины дивизии 
 Герои Советского Союза:
 Адаменко, Иван Диомидович, гвардии старший сержант, помощник командира взвода 309-го гвардейского стрелкового полка .
 Бакалов, Михаил Ильич, гвардии сержант, наводчик миномёта 309-го гвардейского стрелкового полка.
 Балдынов, Илья Васильевич, гвардии генерал-майор, командир дивизии.
 Велиев, Мирза Давлетович, гвардии старший сержант, командир орудия 309-го гвардейского стрелкового полка.
 Губайдуллин, Миннигали Хабибуллович, гвардии лейтенант, командир пулемётного взвода 309-го гвардейского стрелкового полка.
 Москаленко, Михаил Илларионович, гвардии младший лейтенант, командир огневого взвода 309-го гвардейского стрелкового полка.
 Нестеренко, Иван Максимович, гвардии капитан, заместитель командира батальона 309-го гвардейского стрелкового полка.
 Нестеров, Пётр Андреевич, гвардии лейтенант, командир пулемётного взвода 312-го гвардейского стрелкового полка.
 Сафаров, Арам Аввакумович, гвардии лейтенант, командир роты 309-го гвардейского стрелкового полка.
 Ямщиков, Александр Васильевич, гвардии старшина, командир отделения разведывательного взвода 312-го гвардейского стрелкового полка.

Примечания

Литература 
 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах — М.: Воениздат, 1987.
 Багаутдинов Айрат Маратович, Багаутдинов Рушан Айратович. Боевой путь Героя Советского Союза  Минигали Губайдуллина. Монография. — Уфа: Издательство БашГУ, 2022. — 284 с.  — ISBN 978-5-7477-5467-6.

Ссылки 
 Сайт «Память народа» Боевой путь 109 гвардейской стрелковой дивизии
 https://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20AM_Bagautdinov%20RA_BoevoiPutGeroyaSovSoyza-mon.pdf/view

Воинские части и формирования, созданные в 1943 году